Säsongen 2014 är Ängelholms FF:s 12:e säsong i Superettan. De tävlar i Superettan 2014 och Svenska cupen 2013/2014.

Ängelholm FF:s hemmaarena, Änglavallen, uppfyllde inte kraven för spel i Superettan 2014. ÄFF spelade därför sina hemmamatcher i första delen av säsongen på Olympia i grannstaden Helsingborg. I slutet av juni fick man däremot återvända till Änglavallen då den bedömdes som spelbar samt mötte kraven för spel i superettan.

Matcher

Svenska Cupen

Superettan

Spelartrupp

Källor

2014
Fotbollssäsongen 2014 efter lag
Fotboll i Sverige 2014